Een verkeersweg:
 N176 (België)
 N176 (Frankrijk)
 N176 (Nederland), zie Provinciale weg 176

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing